Carvin bezeichnet:

 die französische Stadt Carvin in der Region Hauts-de-France
 den Kanton Carvin in der französischen Region Hauts-de-France
 ein Unternehmen, das Gitarren, E-Bässe, Gitarrenverstärker und Geräte professioneller Beschallungstechnik herstellt

Carvin ist der Familienname folgender Personen:

 Chad Carvin (* 1974), US-amerikanischer Schwimmer und Silbermedaillengewinner
 Louis-Albert Carvin (1875–1951), französischer Bildhauer
 Michael Carvin (* 1944), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger